Гурак Олександр Андрійович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Гурак Руслан Васильович (* 1974) — голова Державної служби якості освіти, кандидат юридичних наук.

Примітки